Ställbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ställbergstjärnarna (södra), sjö i Hällefors kommun, 
Ställbergstjärnarna (norra), sjö i Hällefors kommun, 
Ställbergstjärnen, sjö i Smedjebackens kommun,  (1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn